Ballarò – mercato permanente del centro di Palermo
 Ballarò – talk show d'attualità politica ed economica, andato in onda su Rai 3 dal 2002 al 2016